Ylistaro är en före detta kommun i landskapet Södra Österbotten i Västra Finlands län. Ylistaro hade cirka 5 576 invånare och  en yta på 484,08 km².

Den 1 januari 2009 slogs Ylistaro ihop med Nurmo och Seinäjoki och är nu en del av Seinäjoki .

Ylistaro är enspråkigt finskt.

Seinäjoki
Före detta finländska kommuner